Паула Крістіна Гонсалвіш і Беатріс Аддад Майя були чинними чемпіонками, але Аддад Майя вирішила того року не брати участі. Гонсалвіш грала в парі з Саназ Маранд, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Сільвія Солер Еспіноза і Анна Татішвілі.
Лара Арруабаррена і Татьяна Марія виграли титул, у фіналі перемігши пару Габріела Се і Андреа Гаміс з рахунком 6–2, 4–6, [10–8].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 

Copa Colsanitas, парний розряд
2016